

Letteratura
 Sentimental Tommy – romanzo di J.M. Barrie
 Sentimental Tommy – lavoro teatrale di J.M. Barrie

Cinema
 Sentimental Tommy – film del 1915 diretto da Toby Cooper
 Sentimental Tommy – film del 1921diretto da John S. Robertson